Чуваши — село в Северном районе Новосибирской области России. Административный центр Чувашинского сельсовета.

География 
Площадь села — 80 гектаров.

История 
Основано в 1866 г. В 1928 г. деревня Чуваши состояла из 74 хозяйств, основное население — чуваши. В составе Михайловского сельсовета Ново-Троицкого района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Ссылки 
Раççейре Чăваш ятлă ял нумай, е Йăхташăмăрсем Çурçĕрте те çухалса кайманни çинчен

Примечания 

Населённые пункты Северного района (Новосибирская область)